Graeme Walton (né le  à Belfast, en Irlande du Nord) est un joueur professionnel de hockey sur glace britannique.

Carrière de joueur 
Joueur irlandais issu du club junior des Castlereagh Knights, il se joint aux Belfast Giants de la ligue élite de hockey du Royaume-Uni.

Après quatre saisons avec ce club, il fut sélectionné pour représenter son pays lors du Championnat du monde de hockey sur glace en division 1. Il est l'un des rares irlandais à avoir obtenu cet honneur. Il évolue  pour les Giants.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|2003-04||Belfast Giants||Challenge Cup||2||0||0||0||0||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Belfast Giants ||EIHL||43||0||4||4||28||6||0||0||0||2
|- 
|rowspan="3"|2004-2005||Belfast Giants ||Crossover League||14||0||5||5||2||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Belfast Giants ||Challenge Cup||6||0||0||0||0||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Belfast Giants ||EIHL||30||0||1||1||6||8||0||0||0||0
|- 
|2005-2006||Belfast Giants||EIHL||44||1||3||4||30||4||0||0||0||2
|- 
|rowspan="2"|2006-2007||Belfast Giants ||Challenge Cup||2||0||0||0||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Belfast Giants ||EIHL||54||0||8||8||50||3||1||0||1||0
|- 
|2007-2008||Belfast Giants ||EIHL||58||0||4||4||48||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Belfast Giants ||EIHL ||69 ||3 ||12 ||15 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Belfast Giants ||EIHL ||55 ||1 ||8 ||9 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Belfast Giants ||EIHL ||56 ||1 ||10 ||11 ||47 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2011-2012 ||Belfast Giants ||EIHL ||54 || 5 || 6 || 11 || 40 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 	
|- 
|2012-2013 ||Belfast Giants ||EIHL ||51 || 0 || 4 || 4 || 12 || 4 || 0 || 0 || 	0 || 0
|-
|colspan="13"|
|-
|2019-2020 ||Belfast Giants II || SNL ||2 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Statistiques internationales 

|2007 || CdM d1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Patinage de descente extrême 
Graeme Walton a participé en 2002 à Klagenfurt (Autriche) à la deuxième compétition de Red Bull Crashed Ice dans laquelle il s'est classé  derrière le Suédois .

Notes et références 

Joueur nord irlandais de hockey sur glace
Joueur irlandais de hockey sur glace
Joueur international britannique de hockey sur glace
Joueur des Belfast Giants
Défenseur de hockey sur glace
Patineur de descente extrême
Naissance en juin 1981
Naissance à Belfast